Chatte est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 La chatte, la femelle du chat ;
 Une chatte, un type de bateau à trois mâts dont le nom dérive de celui d'une embarcation d'origine néerlandaise, le kat ;
 La chatte, mot vulgaire désignant la vulve humaine (appareil reproducteur féminin) ;
 Une chatte, ou un chat, une machine de siège utilisée au Moyen Âge.

Toponyme 

 Chatte, commune française du département de l'Isère, en région Rhône-Alpes.

Voir aussi 
 Chattes ou Cattes, peuple germanique ancien.